Acanthomyops murphii é uma espécie de formiga da família Formicidae. É endémica dos Estados Unidos da América.

Referências

Acanthomyops
Insetos dos Estados Unidos
Himenópteros descritos em 1901